KIZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kikinonda (Papua Nuova Guinea)